John White fait notamment référence à :
 John White (1510-1560), un évêque anglais catholique romain ;
 John White (1585-1586), pionnier de la première colonie anglaise d'Amérique du Nord ;
 John White (c. 1756-1832), médecin et naturaliste britannique ;
  (c. 1761-1800), premier procureur général du Haut-Canada ;
 John White Abbott (1763-1851), peintre, graveur, dessinateur et illustrateur anglais ;
  (1924-2021), historien de l'art spécialiste de l'Italie ;
 John White (1936-), compositeur britannique ;
 John White (1937-1964), footballeur international écossais ;
 John H. White (1945-), photojournaliste américain ;
 John White (1973-), joueur de squash écossais ;
 John White (1981-), acteur américain.